Бони́н или  — группа из более 40 островов, расположенных между Марианскими островами и Японией. Административно подчинены префектуре Токио.

География 
Состоят из нескольких групп: Мукосима (Пэрри), Титисима (Бичи), Хахасима (Бэйли) и др. Площадь островов по разным данным от 84 до 104 км².

К югу-западу и к юго-востоку от островов Бонин расположены два одиночных острова, иногда относимые к этой группе: Окинотори (Паресе-Вела) и Минамитори (Маркус).

Бонинские острова являются районом активного вулканизма. Так, рядом с островом Нисиносима, лежащим к северу от группы Кадзан, в 2013 году в результате извержения вулкана образовался новый остров. Через несколько месяцев он слился с Нисиносимой, не получив официального названия, и продолжил расти.

Климат — субтропический океанический.

Список островов 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 о.  — площадь 5,57 км²)
 о.  — 20,6 км²)
 о.  — 3,54 км²)

 остров Нисиносима ()
 о. Нисиносима

Административно, к архипелагу Огасавара через округ Огасавара (в составе префектуры Токио) также относятся необитаемые атолловый остров Минамитори и отдалённые атолловые острова Окинотори.

История 

Японцы открыли эти острова в 1593 году и устроили на них колонии для преступников, но в 1725 году бросили. В 1639 году они были открыты голландцами Тасманом и Квастом и названы Грахт.

В 1823 году к ним пристал Коффин, капитан американского китоловного судна. В 1827 году они были заняты от имени Великобритании капитаном Бичи и в 1828 году от имени России — Литке; но ни одна из этих держав не подумала колонизировать Бонинские острова или фактически завладеть ими.

Лишь в 1830 году на острове Пиле основалась маленькая колония переселенцев с Сандвичевых островов.

С 1876 года Бонинские острова находятся во владении японцев как провинция Огаса-Вораима с 151 жителем (1881 год).

Во время Второй мировой войны захвачены США, возвращены Японии в 1968 году. На самом южном острове — Иодзима — имеется японская военно-морская база.

Население 

Численность населения в 1970 г. — 300 человек, в настоящее время — около 2440 человек (2000 на Титисиме и 440 на Хахасиме). Всё население сосредоточено на островах Титисима и Хахасима и состоит из японцев и европейско-океанийских метисов. Почти всё население имеет японское гражданство и свободно владеет японским языком.

Примечания

Литература 
 

Острова Тихого океана
Острова префектуры Токио